Iowa è una nazione indiana da cui prende il nome l'omonimo stato degli Stati Uniti d'America. Compare in diversi contesti:

Geografia 
 Iowa – 29º stato degli Stati Uniti d'America
 Iowa City – città dell'Iowa
 Iowa – città della Louisiana
 Iowa – fiume tributario del Mississippi

Altro 
 Iowa – tribù indiana del Nord America
 USS Iowa – nome di quattro unità della US Navy
 Classe Iowa – classe di navi da battaglia statunitensi della seconda guerra mondiale
 Iowa –  album degli Slipknot

ru:Iowa